Niemcy:
 Evern – dzielnica miasta Sehnde

Zobacz też:
 Deutsch Evern
 Wendisch Evern